Frida (případně Frída) má více významů:

ženské křestní jméno a odvozené názvy
 Frida (křestní jméno) – ženské křestní jméno
 Frida Kahlo (1907–1954) – mexická malířka
 Anni-Frid Lyngstadová (* 1945) – švédská zpěvačka (skupina ABBA)
 Frída A. Sigurdardóttir (* 1940) – islandská spisovatelka

v kultuře
 Frida (kniha) – biografická kniha Haydena Herrery o Fridě Kahlo
 Frida (film) – film na natočený podle Herrerovy knihy
 Frida (album) – album Anni-Frid Lyngstadové

příjmení osob
 Bedřich Frida (psáno také Frída) (1855–1918) – český překladatel, prozaik a divadelní kritik, bratr Jaroslava Vrchlického
 Božena Fridová – česká překladatelka a spisovatelka, manželka Bedřicha Fridy
 Eva Fridová, uměleckým jménem Eva Vrchlická (1888–1969) – česká herečka, překladatelka, publicistka, dramatička a spisovatelka, dcera Jaroslava Vrchlického, vnučka Sofie Podlipské
 Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frida (1853–1912) – český spisovatel, básník, dramatik a překladatel známý jako Jaroslav Vrchlický
 Myrtil Frída (1914–1978) – český filmový historik

jiný význam
 Divadelní spolek Frída – nezávislé autorské divadlo, jehož domovskou scénou je Divadlo Reduta v Brně

Rozcestníky - příjmení